Luca Aerni, švicarski alpski smučar, * 27. marec 1993, Fribourg, Švica.

Svetovni pokal

Dosežki v svetovnem pokalu

Stopničke

Zimske olimpijske igre

Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju

Sklici

Zunanje povezave 
 
 

Švicarski alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za Švico
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2014
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2018
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2022